Il termine guerri può riferirsi a:

Persone
 Domenico Guerri, critico letterario italiano (1880-1934)
 Giordano Bruno Guerri, scrittore e storico italiano (1950-)
 Mara Guerri, paletnologa italiana
 Sergio Guerri, cardinale italiano (1905-1992)